Людмила Лаптева:
 Лаптева, Людмила Евгеньевна (род. 1957) — учёный-правовед, ведущий научный сотрудник Института государства и права РАН, доктор юридических наук, профессор, лауреат премии имени А. Ф. Кони (1994).
 Лаптева, Людмила Павловна (1926—2016) — российский историк-славист, заслуженный профессор МГУ.